MOB est l'acronyme ou le sigle pour :
 Chemin de fer Montreux - Oberland Bernois, une ligne de chemin de fer suisse,
 MO Béjaïa, un club algérien,
 Mouvement pour l'organisation de la Bretagne, un mouvement fédéraliste breton
 Maison à Ossature en Bois
 Microwave Observing Program,
 Man OverBoard : signifie, dans le vocabulaire maritime en Anglais, « homme à la mer »
 MOB acronyme américain pour désigner  la Mafia américaine.
MOB est le code de :
 

Mob est l'apocope de : 
 mobylette,
 mobile object (objet mobile), désignant un personnage non-joueur dans un jeu vidéo
 mobilisation générale, fait référence aux troupes mobilisées dès 1939 en Suisse

Mob peut aussi faire référence à :
 une foule non-organisée, tournant à l'émeute, en anglais,
 flash mob, une mobilisation éclair, souvent faite par Internet, d'un groupe de personnes qui se rassemble à un moment donné dans un lieu public,
 The Mob, un film noir américain de 1951,
 dans les MMORPG, le mob (de l'anglais ) est un monstre ou un personnage non joueur que le joueur peut attaquer.